8. Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne rozgrywane w Chociebużu (na Max-Reimann-Stadion) w Niemieckiej Republice Demokratycznej w dniach 22-25 sierpnia 1985.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

1985
Lekkoatletyka w Niemczech
1985 w lekkoatletyce
Chociebuż